

Abstract 
Metabolismul eficient depinde în mare măsură de un interval terapeutic îngust de oxigen. În consecință, nivelurile scăzute de oxigen sau hipoxia sunt unul dintre cei mai puternici inductori ai genei, modificărilor metabolice și proceselor regenerative, inclusiv angiogeneza și stimularea de proliferare, migrare și diferențiere a celulelor stem. Detectarea nivelului scăzut de oxigen (hipoxie) sau niveluri crescute de oxigen (hiperoxie), apare prin intermediul celulelor chemoreceptoare specializate și modificări metabolice la nivel celular, care reglează răspunsul. Interesant tousi, fluctuațiile în concentrația de oxigen liber, mai degrabă decât nivelul absolut de oxigen poate fi interpretat la nivel celular ca lipsă de oxigen. Astfel, hiperoxia intermitentă repetată poate induce multi dintre mediatorii și mecanismele celulare care sunt induse de obicei în timpul hipoxiei. Aceasta se numește paradox hiperoxic-hipoxic (PHH). Acest articol trece în revistă fiziologia oxigenului, principalul proces celular declanșat de hipoxie și cascada evenimentelor declanșate de PHH.

Introducere 
Oxigenul este al treilea cel mai abundent element din univers, după hidrogen și heliu, și el este cel mai dominant efector al majorității creaturilor vii de pe pământ. Acum aproximativ 300 de milioane de ani, în timpul perioadei carbonifere, nivelurile de oxigen atmosferic au atins maximum 35%, ceea ce poate a contribuit la dimensiunea mare a animalelor și insectelor în acel moment [1,2]. Astăzi, oxigenul constituie 20,8% atmosferei terestre și orice modificare ușoară a concertării sale va avea un impact dramatic asupra tuturor nivelurilor fiziologice ale mamiferelor. Capacitatea de a menține homeostazia oxigenului este esențială pentru supraviețuire, iar toate sistemele fiziologice ale mamiferelor au evoluat pentru a asigura nivelul optim de oxigen furnizat tuturor celulelor din fiecare organism. Acest lucru s-a transpus prin evoluția unei infrastructuri fiziologice complexe pentru livrarea oxigenului (plămânii), purtători de transport de oxigen (eritrocite și plasma), căile de transport ale oxigenului (sistemul vascular) și pompa (inima). Amandoua, dezvoltarea și reglarea acestor sisteme în organism, oferă baza pentru homeostazia oxigenului.

1. Homeostazia oxigenului 
Toate țesuturile corpului nostru se bazează pe un aport continuu de oxigen la o rată care se potrivește cu solicitarea schimbarilor metabolice. Procesul de livrare a oxigenului începe la plămâni, destinația fiind mitocondriile (Figura 1). Oxigenul este administrat prin convecție în căile respiratorii și vasele de sânge. Atunci difuzează prin membrana alveo-capilară și prin peretele capilar până la interstițiu și la destinația sa, mitocondriile. În sânge, oxigenul este transportat în două forme - o fracțiune care este legata de hemoglobină și o fracțiune liberă dizolvată în plasmă. Cantitatea de oxigen dizolvat este proporțională cu presiunea parțială a oxigenului la o anumită temperatură, conform legii lui Henry [3]. În condiții fiziologice normoxice, adică la un conținut normal de oxigen inspirat (20,8%), majoritatea (până la 99%) din oxigen este transportat de hemoglobină, iar cantitatea dizolvată de oxigen este mică [4]. Prin urmare, cantitatea de celule roșii din sânge va afecta în mod dominant capacitatea totală de livrare a oxigenului. Cu toate acestea, la o presiune parțială ridicată de oxigen (cum ar fi respirația de oxigen pur și în timpul unui expuneri hiperbararice), cantitatea dizolvată poate deveni semnificativă. În toate cazurile, gradienții difuziei sunt forța motrica a oxigenului de la plasmă la mitocondrie. Astfel, fracțiunea libera dizolvata are un efect dominant asupra mitocondriilor. Se presupune că oxigenul se difuzează liber prin membranele celulare. Cu toate acestea, datele recente indică faptul că canalele de apă, cum ar fi acvaporina, funcționează și ca transportori de oxigen [5].

La starea normală de echilibru, homeostazia oxigenului este un proces reglat dinamic. Cererea fiziologică celulară de oxigen poate varia în funcție de cerințele țesutului la un anumit moment. De exemplu, un mușchi care exercită are o cerere de oxigen semnificativ mai mare decât un mușchi relaxat. În consecință, rata de livrare a oxigenului către țesuturi este ajustată continuu. 

Mai multe mecanisme permit corpului uman să mențină un aport adecvat de oxigen [6]. Detectarea sistemică și răspunsul la hipoxie includ (a) glomusul carotidian al corpului, un chemosenzor în circulația arterială care poate crește rata de ventilație, (b) și corpurile neuroepiteliale , care sunt grupuri de celule expuse lumenului căilor respiratorii în punctele de ramificare, inervate de Vagus nerv care dilată arterele pulmonare pentru a optimiza schimbul de ventilație-perfuzie. Sistemul adrenergic este activat în timpul hipoxiei, crescând debitul cardiac și perfuzia cu sangele selectiv către organele mai importante. La nivel de organ, arterele se dilată ca răspuns la hipoxie pentru a crește aportul de oxigen. Nivelurile de oxigenare sunt, de asemenea, resimțite de rinichi, care reglează producția de eritropoietină pentru ajustarea numărului de celule roșii din sânge și capacitatea de transportare a oxigenului. În plus față de sistemele dinamice respiratorii și metabolice care permit creșterea livrarii de oxigen, așa cum s-a subliniat mai sus, este necesar să existe mecanisme de reglare la nivel celular. Acestea sunt esențiale pentru supraviețuire în condiții de mediu extreme și stări patologice/de boală unde reglementarea sistemică este insuficientă. 

La nivel celular, 80% din oxigenul disponibil este utilizat de mitocondrii, în timp ce doar 20% este folosit de alte organite. Fiind principalul consumator de oxigen și metabolizator, presiunea parțială în mitocondrii este foarte scăzuta, doar 1-3 mmHg (Figura 1). Mitocondriile sunt, prin urmare, senzorul cheie de oxigen, precum și importante organite de semnalizare [7]. Cele mai multe dovezi de până acum indică următoarea teorie: mitocondriile semnalează apariția hipoxiei prin generarea de specii reactive la oxigen semnalate de sistemul transportor al electronilor. Când speciile reactive la oxigen sunt eliberate în spațiul intermembranar, ele interacționează cu activarea enzimelor, a factorilor de transcripție și a răspunsurilor post-traducere [8].

În plus, mai multe celule se pot adapta la niveluri reduse de oxigen prin mecanisme unice [6]. De exemplu, hemoglobina din celulele roșii din sânge își poate schimba forma și afinitatea în condiții hipoxice [4]. Citocromul P-450 monooxigenaze (CYP) include un număr mare de proteine omolg ​​sensibile la oxigen care oxidează o gamă largă de compuși. Numeroase rapoarte au sugerat că metaboliții CYP contribuie la răspunsul la hipoxie în microvasculatura sistemică și endoteliu și poate contribui la vasoconstricția pulmonară hipoxică [6,9,10].

2. Cascadă celulară indusă de hipoxie 
Așa cum este detaliat mai sus, metabolismul eficient depinde în mare măsură de o fereastră terapeutică îngustă de oxigen. Cu toate acestea, în timp ce presiunea parțială a oxigenului arterial la mamiferele adulte este de ± 100 mmHg, în fătul de mamifer, este în jur de 40 mmHg. Astfel, hipoxia este un termen relativ și este cel mai util definit ca o condiție în care eșecul livrării sau utilizării oxigenului limitează funcția normală.

2.1. Factor hipoxic inductibil 
Un nivel scăzut de oxigen este semnalat de toate celulele vii, care începe cu o clasă de enzime numită proteine ​​din domeniul prolil hidroxilazei [11,12] (Figura 2). Sub concentrații normale de oxigen, aceste enzime includ hidroxilaze sensibile la oxigen care hidroxilează prolină specifică și reziduuri de asparagină pe subunitatea α a factorului de transcripție, factorul inductibil hipoxiei (HIF). După hidroxilare, subunitatea HIF-1α este vizată de E3 ubiquitin ligaza, cunoscută și sub numele de proteina von Hippel – Lindau (VHLp), care induce ubiquitinarea și degradarea HIF ‐ 1α. Factorul care inhibă HIF (FIH) este o hidroxilază suplimentară, care hidroxilează un reziduu de asparagină pe subunitatea α a HIF, dezactivând factorul de transcripție HIF. HIF este un heterodimer compus din Subunități HIF ‐ 1α, HIF ‐ 2α sau HIF ‐ 3α, care dimerizează cu subunități HIF ‐ 1β, HIF ‐ 2β și HIF ‐ 3β formând factorii HIF ‐ 1, HIF ‐ 2 și HIF ‐ 3. HIF-1α este produs în toate tipurile de celule în timp ce Subunitatea HIF-2α se găsește în celule specifice, inclusiv celule mieloide, parenchim hepatic, vascular endotelii, pneumocite de tip II și interstitiu renal. În timp ce HIF ‐ 1 și HIF ‐ 2 funcționează ca regulatori ai răspunsului transcripțional la hipoxie, funcția HIF-3 nu este inca cunoscuta. Deși gena HIF1A este exprimată constitutiv la niveluri scăzute în condiții normoxice, este semnificativ reglată în sus ca răspuns la hipoxie [13].

HIF ‐ 1, când este stabilizat de condiții hipoxice (fără reprimarea hidroxilazelor) (Figura 2), servește ca factor de transcriere care reglează peste 100 de gene esențiale pentru supraviețuirea persoanelor în condiții lipsite de oxigen [14]. Acestea includ enzime glicoliză, care permit sinteza adenozin trifosfat (ATP) într-o manieră independentă de oxigen, enzimele care scad frecvența respiratorie bazală și reglarea în sus a factorului de creștere endotelial vascular (VEGF) pentru a induce angiogeneza care îmbunătățește perfuzie tisulară. Spre deosebire de HIF ‐ 1, HIF ‐ 2 reglează iNOS (inductibil fara sintază) și alți factori care sprijină creșterea oxigenării țesuturilor la adulți, cum ar fi producția de eritropoietină [15]. în plus la modularea necesităților metabolismului celular pentru supraviețuire într-un mediu hipoxic, HIF-1 poate activa sau dezactiva proceselor cheie de regenerare a mamiferelor [16-18]. În modele controlate de mamifere, a fost a demonstrat că reglarea descendentă continuă a HIF-1 are ca rezultat un răspuns cicatricial și pierderea țesutului [16]. HIF-1 are, de asemenea, un rol important în regenerarea și întreținerea organelor esențiale, funcții care sunt foarte dependente de oxigen, cum ar fi creierul și inima. Cercetări efectuate pe șoarecii au demonstrat că expresia crescută a HIF este neuroprotectoră și îmbunătățește regenerarea, efecte care pot spori memoria hipocampului și pot induce o neuroregenerație mai bună în post-accident vascular cerebral și leziuni ale măduvei spinării [17,19,20]. În ceea ce privește inima, o expresie HIF crescută inițiază procesele metabolice necesare pentru regenerarea miocardului deteriorat și îmbunătățirea funcțiilor cardiace după diferite tipuri de leziuni [18,21].

Fig.2. Cascada intracelulară a HIF ‐ 1 alfa. Legenda: HIF ‐ 1 este un heterodimer compus din citoplasmatic HIF ‐ 1α și subunitățile nucleare HIF ‐ 1β. (a) În medii normale de oxigen, raportul ROS / scavenger este ridicat, iar moleculele ROS libere inițiază hidroxilarea HIF-1α, HIF-1α subunitățile devin o țintă pentru proteina VHLp (proteina von Hippel – Lindau) care facilitează HIF ‐ 1α ubiquitinarea și degradarea subunităților. (b) În condiții hipoxice, sunt disponibile mai puține molecule de oxigen și ROS, subunitățile HIF-1α nu sunt hidrolizate și pătrund mai multe subunități HIF-1α nucleul de conjugat cu subunități HIF ‐ 1β și generează factorul de transcripție HIF activ. (pisică mediul hiperoxic, mai multe ROS și oxigen sunt disponibile; astfel sunt mai multe subunități HIF ‐ 1α hidrolizat și degradat. (d) Răspunsul adaptiv la hiperoxia repetată include creșteri ale producția de scavengers care se adaptează la generația crescută de ROS. Astfel, raportul ROS / scavenger devine treptat similar cu raportul în mediul normal de oxigen înainte de inițierea repetată expuneri hiperoxice. (e) La revenirea la normoxie, după expuneri hiperoxice repetate, raportul de ROS / scavenger este scăzută datorită faptului că timpul de înjumătățire prin eliminare (T1 / 2) este semnificativ mai lung decât T1 / 2of ROS. În consecință, mai puține subunități HIF-1α sunt hidroxilate și mai multe dintre ele pătrund nucleul, conjugați cu HIF ‐ 1β pentru a genera HIF activ, similar cu starea hipoxică.

2.2. Factorul de creștere endotelială vasculară 
Familia VEGF cuprinde cinci membri: VEGF ‐ A, factor de creștere a placentei (PGF), VEGF ‐ B, VEGF ‐ C și VEGF ‐ D. VEGF-A este cel mai cunoscut factor din familia VEGF. Toți factorii VEGF induc răspunsuri celulare diferite prin legarea lor la receptorii lor de tirozin kinază localizați pe suprafața celulei, inducând dimerizarea, fosforilarea și activarea receptorilor [22]. Producția VEGF ‐ A  este indusă de HIF ‐ 1, care la rândul său activează celulele vasculare pentru a iniția angiogeneza (înmugurirea de noi capilare din vasele existente) și arteriogeneza (remodelarea colateralului vaselelor de sânge pentru a face față fluxului crescut, ocolind regiunile stenotice ale arterelor conductoare originale) [11,23]. În plus, factorul VEGF-A induce activitate de vasodilatație, precum și creșterea permeabilității microvasculare necesară pentru îmbunătățirea imediată a ischemiei tisulare [11]. VEGF ‐ A, de asemenea stimulează mobilizarea celulelor angiogene derivate din măduva osoasă (BMDAC), care la rândul lor migrează în țesuturi ischemice și participă la angiogeneză și arteriogeneză [11].

2.3. Sirtuina 
Sirtuinele sunt o familie de proteine ​​de semnalizare implicate în reglarea metabolică. Activități ale Sirtuinelor includ mono-adenozin difosfat (ADP) -ribosiltransferază sau deacilază [24,25]. La mamifere, au fost descoperite șapte sirtuine (SIRT 1-7) în diferite compartimente subcelulare: SIRT1, SIRT6, și SIRT7 localizate în nucleu, SIRT2 în citoplasmă și SIRT3, SIRT4 și SIRT5 în mitocondrii [24,25]. SIRT1 este implicat în diferite mecanisme care reglementează apoptoza, inflamația, și senescența, care sunt asociate cu bolile legate de îmbătrânire [14,26-29]. Reduceri în starea energiei nucleare și nivelurile de nicotinamidă adenină dinucleotidă (NAD +) scad SIRT1, care are ca rezultat scăderea nivelurilor de pVHL și stabilizarea HIF-1α. Invers, supraexprimarea SIRT1 favorizează biogeneza mitocondrială prin deacetilare, rezultând activarea HIF ‐ 1α [30]. Nivelul scăzut al SIRT1, atât în ​​transcripție, cât și în etapele posttranscripționale din timpul îmbătrânirii sunt considerate a fi o cale metabolică majoră care atenuează biogeneza mitocondrială și cauzează boli legate de îmbătrânire [14]. La modelele de șoareci, supraexprimarea SIRT1 are ca rezultat întârzierea fenotipurilor de îmbătrânire și extinderea duratei de viață, în timp ce inhibarea SIRT1 anulează prelungirea duratei de viață [31]. Supraexprimarea SIRT1 sau SIRT6 este protectoare la multe tipuri de boali muribunde, inclusiv cancerul, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare [26,28,32-35]. Diafragma dintre traductoarele de semnal cu reacție la oxigen și redox are loc prin Interacțiunea SIRT1-HIF [36,37]. În timpul hipoxiei, consumul redus de NADH în mitocondrii și creșterea producției de NADH din glicoliză, determină o reducere a raportului NAD + / NADH, reguland în jos transcriptia de SIRT1. SIRT1 redus permite acetilarea HIF ‐ 1α, activarea acestuia și oferă o buclă de reactie pozitiva care menține niveluri ridicate de activitate HIF-1 în timpul hipoxiei. Datorită crizei metabolice a hipoxiei, HIF ‐ 1 blochează metabolismul energiei mitocondriale prin (1) inducerea PDK-1, care inhibă conversia piruvatului în acetil-CoA, prin (2) inhibarea biogenezei mitocondriale prin reprimarea c-Myc și prin (3) reducerea transcripției mitocondriale a factorul A (TFAM), necesar pentru replicarea, transcrierea și întreținerea biogenezei mitocondriale [38,39].

2.4. Biogeneza mitocondriilor 
Menținerea unei populații mitocondriale adecvate în timpul vieții este crucială. Controlul calității mitocondriale are loc prin procesul de mitofagie, degradarea celor deteriorați și generarea de mitocondrii nou funcționate prin biogeneza mitocondrială, proces în care se formează noi mitocondrii prin creșterea și divizarea mitocondriilor preexistente. Biogeneza mitocondrială este crucială pentru păstrarea integrității celulelor umane și, în ultimii ani, există dovezi în creștere cu privire la rolul lor important în conservarea funcționalității creierului și în boli neurodegenerative [40]. Biogeneza mitocondrială este un proces complex care necesită coordonate bi-genomice (celulare și ADN mitocondriale) reglare pentru a executa mai multe procese distincte, inclusiv (1) sinteza interior și exterior membranei mitocondriale, (2) sinteza proteinelor mitocondriale codificate, (3) sinteza și importul proteinelor mitocondriale codificate nuclear și 4) replicarea ADN-ului mitocondrial (ADNmt). Mai multe căi de semnalizare celulară reglementează strâns biogeneza mitocondrială. AMP‐ axa kinazei activa (AMPK) -PGC-1a și Sirtuina 1 (SIRT1) -PGC-1a sunt două căi majore care reglează biogeneza mitocondrială. AMPK poate fi activat de stimuli fiziologici, cum ar fi exercițiile fizice, foamete și hipoxie tranzitorie [41-44]. Există o suprapunere considerabilă între căile de semnalizare AMPK și HIF, fiind ambele implicate în stresuri energetice, deși relația este complexă, opunandu-se, au și rezultatele cooperative, în funcție de context [45]. După cum am menționat, AMPK este un puternic stimulator al biogenezei mitocondriale, care în condiții normoxice acționează pentru restabilirea homeostaziei ATP. In orice caz, după cum este detaliat mai sus, odată ce activarea AMPK are loc în condiții hipoxice, adică stres energetic, biogeneză mitocondrială suplimentară și consumul de oxigen ar scădea în continuare disponibilitatea oxigenul și agravează stresul. Prin urmare, semnalizarea HIF sub hipoxie prelungită acționează în general pentru a scădea biogeneza mitocondrială și masa [45].

3.5. Celulele stem 
Celulele stem (SC) sunt celule nediferențiate sau parțial diferențiate care se pot diferenția în diferite tipuri de celule și se împart la nesfârșit pentru a produce mai multe din aceeași celulă stem. La mamifere, grupurile majore de celule stem includ celulele stem hematopoietice (HSC), care completează sângele și celule imune, celule bazale, care mențin epiteliul pielii și celule stem mezenchimale (MSC), care mențin celulele osoase, cartilaginoase, musculare și grase. Există, de asemenea, subgrupuri mai vizate de SC-uri care includ celule stem neuronale (NSC) care persistă în regiuni restrânse din creierul adult și continuă să producă neuroni de-a lungul vieții persoanei. NSC-urile pot genera celule nervoase și celule de sprijin ale acestora, oligodendrocite și astrocite [46]. Pe lângă capacitatea lor de diferențiere, SC au proprietăți multipotente care includ efecte antiinflamatorii care le fac potențiali candidați terapeutici pentru o varietate de tulburări [47]. În condiții normale, SC-urile se află într-o stare reversibilă de repaus, spre exemplu într-un arest temporar al ciclului celulei [48]. Deși sunt în repaus, acestea prezintă o rezistență îmbunătățită la stres și capacitatea îmbunătățită de supraviețuire. Oxigenul are un rol important în reglarea proliferării celulelor stem și diferențierii [48-50]. Hipoxia pe termen scurt poate induce proliferarea, migrația și diferențierea capacitații SC [48,50]. În plus, hipoxia modulează și activitatea paracrină a MSC, provocând reglarea în sus a diferiților factori secretați, cum ar fi VEGF și exosomi, care au, de asemenea, efecte importante de angiogeneză și antiinflamatorii [50-52]. Mecanismele prin care hipoxia își exercită efectul asupra celulelor este reglementat în principal de HIF-1 și de expresia proteinelor în cascadă [48,50].

4. Paradoxul hipoxic hiperoxic 
Așa cum este detaliat mai sus, hipoxia este declanșatorul natural al modificărilor metabolice ale mitocondriilor prin niveluri ridicate de HIF, VEGF, Sirtuin, modificări metabolice ale mitocondriilor, proliferarea și migrația SC. Cu toate acestea, înțelegerea faptului că la nivel celular, fluctuațiile nivelului de oxigen pot declanșa o cascadă celulară, de obicei declanșată de hipoxie, care permite utilizarea hiperoxiei intermitente pentru a stimula regenerarea țesuturilor fără efectele periculoase ale hipoxiei. Aceasta se numește „Paradox hiperoxic-hipoxic” (Figura 3). În practica clinică, hiperoxia intermitentă poate fi generată folosind oxigenoterapia hiperbară (HBOT). HBOT include inhalarea 100% oxigen la presiuni care depășesc 1 atmosferă absolută (ATA) pentru a spori cantitatea de oxigen dizolvat în țesuturile corpului. În timpul HBOT, tensiunea arterială O2 depășește de obicei 1500 mmHg, iar nivelurile de 200-400 mmHg apar în țesuturi. La un individ normal, într-un mediu normal (20,8% oxigen la 1ATA), hemoglobina este aproape în întregime saturată (94-99%). În consecință, atunci când se află într-un mediu hiperbar, efectul este doar în oxigenul dizolvat. La fel de menționat mai sus, oxigenul dizolvat este fracția responsabilă pentru gradientul de difuzie din capilare către mitocondrii. În partea următoare a articolului, vom examina cascada celulară indusă în urma hiperoxiei tranzitorii repetate.

3.1. Factor inductibil de hipoxie 
S-a propus ca modificările relative ale disponibilității oxigenului, mai degrabă decât hipoxia sau hiperoxia constanta au un efect mai dominant asupra expresiei HIF [53-55]. Conform cu aceasta ipoteza, celulele interpretează schimbarea de la normoxie la hipoxie sau schimbarea înapoi la normoxie în urma unei expuneri hiperoxice ca lipsă de oxigen și induc sinteza genetică reglată prin HIF-1 [53-55]. Chiar dacă există o înțelegere tot mai mare a cascadei celulare responsabile de HIF (așa cum este detaliat mai jos), nivelul precis al oxigenului inspirat și intervalul exact de timp pentru administrațiile iterative nu sunt încă pe deplin cunoscute. Mecanismele propuse pentru o disponibilitate crescută a HIF la normoxie după expunerea hiperoxică se referă la disponibilitatea ROS și la eliminatori, cum ar fi sintaza de glutare și enzimele superoxidul dismutazei (SOD) [53-55]. După cum este detaliat mai sus (Figura 2), în condiții normoxice când oxigenul si derivații săi ROS sunt disponibili la rapoarte mai mari comparativ cu eliminatorii lor, majoritatea subunităților HIF ‐ 1α sunt hidroxilate prin PHD. Acest lucru duce la omniprezentarea lor de către VHLp, iar consecința este degradarea HIF ‐ 1α în proteazom. În hipoxie, oxigenul și derivații săi ROS sunt mai puțin disponibili, HIF-1α nu este hidroxilat și ubiquitinat de VHLp și mai mult HIF-1α este disponibil pentru a intra în nucleu și este dimerizat cu HIF ‐ 1β pentru a forma promotorul HIF activ. În timpul hiperoxiei, nivelurile crescute de disponibilitate a oxigenului vor spori producția de ROS și producția de eliminatori ROS, incluzând peroxidaza de glutare, SOD, precum și alți eliminatori ROS [56-60]. Bazat pe baza datelor cumulative de mai sus, perspectiva noastră este că această creștere a nivelului de eliminare este limitată și treptat după o singură expunere hiperoxică sunt necesare expuneri repetate pentru a obținețe o activitate semnificativă de curățare (Figura 2). După revenirea la normoxie dintr-o singură expunere hiperoxică, raportul ROS/capacitate de eliminare va fi ridicat, ducând la omniprezentarea tuturor moleculelor HIF. La revenirea la normoxie în urma expunerilor hiperoxice repetate, nivelul de eliminatori este crescut, împreună cu timpul lor de înjumătățire inhalator T1 / 2, care este semnificativ mai lung decât ROS T1 / 2. Astfel, raportul ROS / (capacitatea de eliminare) va fi scăzut, similar cu starea hipoxică. Cu capacitate sporită de eliminare, mai puține ROS sunt disponibile pentru legarea PHD, degradare mai mică a subunităților HIF-α, care, la rândul său, va intra în nucleu pentru a se lega de HIF-1β și de a genera promotorul activ al genei HIF. Adică, hiperoxia intermitentă generează o stare de imitare a hipoxiei fără hipoxie, de scădere a raportului dintre ROS / capacitatea de eliminare.

Efectul hiperoxiei intermitente repetate de către HBOT asupra expresiei HIF a fost demonstrat în diferite tipuri de organe și celule [57,58,61,62]. De exemplu, HBOT poate induce expresia HIF și cascada sa regenerativă în creierul rănit [58,63], tractul gastro-intestinal [57] și ficat [61,62]. În plus, HBOT induce expresia diferitelor tipuri de HIF și în diferite tipuri de celule stem [59,64]. Curba doză-răspuns legată de presiunea aplicată, timpul și numărul de expuneri la HBOT și relația sa cu expresia HIF nu sunt încă pe deplin înțelese și studii ulterioare sunt necesare pentru a găsi protocoalele HBOT optime. Trebuie remarcat faptul că atunci când este administrat HBOT la un țesut ischemic, care supraexprimă HIF, hipoxia tisulară este inversată și corectată, în consecință, HIF supraexprimat este redus către linia de bază normalizată [65-70]. În plus, atunci când HBOT este utilizat ca terapie de precondiționare pentru hipoxie (prin inducție HIF), țesutul va fi să tolereze mai bine insulta ischemică, să producă mai puține leziuni ischemice și HIF general după insultă, iar expresia va fi mai mică decât se aștepta pentru aceeași insultă [71,72].

3.2. VEGF și angiogeneza 
Producția de VEGF este indusă de HIF ‐ 1 și apoi stimulează procesele celulare necesare atât pentru angiogeneză, cât și pentru arteriogeneză (așa cum este detaliat mai sus). VEGF este semnificativ crescut după expuneri hiperoxice intermitente, utilizând HHP. Există dovezi din ce în ce mai mari din preclinice precum și din studiile clinice care demonstrează că sesiunile repetate de HBOT induc elemente cruciale pentru angiogeneză, expresia VEGF și celulele progenitoare endoteliale (EPC) [61,73– 75]. Spre deosebire de VEGF indus în condiții ischemice, inducția VEGF în stimuli hiperoxici poate facilita angiogeneza în țesuturile care sunt hipoxice / ischemice în timp ce respiră aer normal. Clinic studiile au confirmat că sesiunile repetate zilnice de HBOT măresc nivelurile circulante ale VEGF, EPC și îmbunătățesc fluxul sanguin în zonele ischemice ale pacienților cu arteră periferică cronică, boli ocluzive, cu sau fără răni nevindecătoare [73-76]. Utilizarea stimulilor hiperoxici pentru a induce angiogeneza este crucială pentru organele care sunt lipsite de oxigen, chiar și în condiții normale, cum ar fi creierul uman [77,78]. Prin urmare, pentru a permite creierului angiogeneza și procesele regenerative, este esențială creșterea aportului de oxigen în plus față de Inducția VEGF, care se realizează prin expunerea ciclică hiperoxică. HBOT poate iniția celularul și mecanisme de reparare vasculară pentru a induce angiogeneza creierului și a îmbunătăți fluxul sanguin cerebral în regiuni cerebrale deteriorate [79-81].

3.3. Sirtuina 
SIRT1 acționează ca un senzor metabolic prin capacitatea sa de a deacetila factorul de biogeneză mitocondrială PGC ‐ 1α. În timpul hiperoxiei, raportul NAD + / NADH este crescut prin ciclul Krebs și metabolismul mitocondrial, declanșând SIRT1 [82,83]. SIRT1 este cunoscut pentru dezacetilarea FOXO3a, care induce răspunsuri antioxidante prin modularea SOD2 și CAT. FOXO3a a fost demonstrat în continuare că reglează expresia genelor mitocondriale, rezultând niveluri modulate ale ROS [82]. SIRT1 reglează acetilarea PGC-1α, un regulator principal al biogenezei mitocondriale [83]. SIRT1, împreună cu altele sirtulinele par a fi o parte integrantă a unui important mecanism de apărare celulară împotriva oxidativului stresului și formarea ROS.Expunerile hiperoxice intermitente, pot produce molecule ROS care cresc activitatea SIRT-1 în interiorul celulelor prin activarea proteinei kinazei activate de mitogen (MAPK) [84]. Efectul expunerii hiperoxică intermitentă a fost evaluată în mai multe tipuri de animale. Yan și colab. au evaluat efectul HBOT asupra SIRT1 într-un model de ischemie cerebrală focală indusă de ocluzia arterei cerebrale mijlocii și, de asemenea, pe neuronii corticali cultivați primari supuși lipsei de oxigen-prejudiciu de glucoză [84,85]. Rezultatele lor indică faptul că efectul neuroprotector al HBOT este mediat de creșterea SIRT1 mARN și expresie proteică. Neuroprotecția HBOT a fost atenuată de un inhibitor SIRT1 și, de asemenea, la șobolani SIRT1 [84]. Într-un alt studiu efectuat la șobolani hiperglicemici după ocluzia arterei cerebrale mijlocii, activarea indusă de HBOT a căilor ATP / NAD și SIRT1 și SIRT2 rezultând atenuarea transformării hemoragice, infarctului cerebral, precum și îmbunătățirea funcției neurologice [86]. Rezultate similare, indicând faptul că efectele neuroprotectoare ale HBOT sunt mediate de SIRT1 au fost demonstrate la șoareci de vârstă mijlocie cu disfuncție cognitivă postoperatoare [87].

3.4. Mitochondria 
Orice modificare a oxigenului liber dizolvat generează un gradient de difuzie care afectează în mod direct oxigenul livrat și detectat de mitocondrii prin producția de molecule semnalizatoare ROS. Prin urmare, pot fi creșteri intermitente ale oxigenului dizolvat generat de HBOT comparativ cu „antrenamentul intens la intervale” cu un efect cumulativ așteptat împreună cu repetate expuneri. Într-un studiu pe un tip de șoareci bine conceput, s-a demonstrat că adăugarea intermitentă, expunerea hiperbară la antrenamentele fizice îmbunătățește și mai mult performanța de rezistență prin facilitarea capacități oxidative și glicolitice și prin creșterea expresiei proteinelor implicate în biogeneză mitocondrială în mușchii striați [88]. La om, combinarea HBOT cu un regim cu exerciții de antrenament induce o stare fizică cardiorespiratorie mai bună în comparație cu antrenamentul la efort [89]. În ceea ce privește creierul, ROS este considerat a avea efecte metabolice semnificative, iar principala sursa de ROS în creier sunt mitocondriile [90]. În mod normal, 1-2% din oxigenul consumat de mitocondriile sunt transformate în O2−1 și metaboliți ROS înrudiți precum peroxidul de hidrogen (H2O2) și peroxinitrit (ONOO‐) [91]. O2−1 și formațiunile ROS asociate cresc proporțional cu presiunea parțială a oxigenului și la presiune ridicată înmulțită cu durata expunerii. Expunerea poate induce activitate neurologică ridicată prezentată sub formă de crize epileptice [90]. Într-un studiu realizat de Gutsaeva și colab., s-a demonstrat că dozele pre-convulsive de HBOT induc semnificativ biogeneză mitocondrială în hipocamp [91]. Răspunsul celular din hipocamp a fost mediat de expresia crescută a genei NRF-2, expresia genei TFAM și transcrierea genei mitocondriale [91]. În ultimii ani, există dovezi tot mai mari cu privire la posibilitatea și importanța transferului mitocondrial între astrocite și neuroni pentru menținerea corectă a funcției neuronale și ca semnalizare celulă-celulă [92,93]. Neuronii pot elibera și transfera mitocondriile deteriorate în astrocitele pentru eliminare și reciclare [92], iar astrocitele pot elibera mitocondrii funcționale care intra în neuroni [93]. Într-un studiu realizat de Borlongan și Lippert, s-a demonstrat că HBOT ar putea facilita transferul mitocondriilor rezistente de la astrocite la celulele neuronale care sunt mai multe susceptibil la inflamație [94]. Transferul mitocondrial de la astrocite la neuroni face ca neuroni mai rezistenți la insultele inflamatorii. Aceste descoperiri sugerează un nou mecanism mitocondrial al diafragmei neurogliale care poate contribui la neuro-protecție endogenă și neuro-mecanisme de recuperare induse de HBOT.

3.5. Celulele stem 
Atât hipoxia, cât și hiperoxia intermitentă cresc HIF și expresia genei în aval, inclusiv factorii celulelor stem (SCF) [95]. Date în creștere din studii preclinice și clinice demonstrează efectul cumulativ al hiperoxiei intermitente repetate de către HBOT asupra proliferării și mobilizării celulelor stem [59,96-112]. Studii clinice pe pacienți care suferă de răni diabetice și leziunile cerebrale posttraumatice au demonstrat că sesiunile repetate de HBOT cresc circulația (mobilizare) celulelor stem în corelație cu îmbunătățirile clinice [96-98]. În ceea ce privește subtipurile de celule stem, s-a demonstrat că HBOT promovează stem neuronale proliferarea celulelor [99–105], stimulează creșterea și diferențierea celulelor stem vasculogene [59.106], stimulează celulele stem colonice și induce vindecarea mucoasei [107], îmbunătățește proprietățile osteogene a celulelor stem mezenchimale [108.109] și crește rata de creștere a mioblastului și îmbunătățește mușchii regenerare [110-112]. Principalul avantaj al stimulării celulelor stem prin hiperoxie intermitentă în loc de hipoxie este că proliferarea și diferențierea celulelor stem, asemănătoare oricărui alt proces regenerativ, este energie dependentă și nu poate fi realizată într-un mediu hipoxic. Faptul că oxigenul este crucial pentru celulele stem legate de efectele regenerative au fost validate în diferite studii care au comparat rezultatele injecțiilor cu celule stem împreună cu sau fără HBOT. Valoarea adăugată potențială a utilizării HBOT în plus față de injecțiile cu celule stem a fost observată într-o varietate de țesuturi, inclusiv în creier [113,114], în coloana vertebrală nervii cordonului și periferic [115.116], miocardului [117.118] și rănilor diabetice [119]. În toate acestea studii, adăugând HBOT la injecțiile cu celule stem au avut efecte benefice sinergice.

3.6. Toxicitatea oxigenului 
Deși terapia cu oxigen este considerată sigură, la fel ca alte ingrediente active sau medicamente, la un nivel ridicat doza, poate fi dăunătoare și poate duce la toxicitatea oxigenului. Expunere prelungită la presiune ridicată de oxigen cu un dezechilibru prelungit între ROS la eliminatori poate duce la peroxidarea lipidelor membranare inhibarea și modulațiile enzimei, cel mai frecvent observate în sistemul nervos central (SNC), care duc la alterări ale metabolismului neuronal și ale activității sale electrice aferente [120]. Așa cum a fost prima sugerat în 1878, respirația oxigenului hiperbar poate duce la apariția unor crize mari [121]. O alta organul care este relativ sensibil la toxicitatea oxigenului este plămânul. Toxicitatea pulmonară a oxigenului poate fi manifestată prin strângere toracică, tuse și o scădere reversibilă a funcției pulmonare [122]. Atât SNC, cât și toxicitatea pulmonară depind de presiunea parțială a oxigenului și de durată de expunere [123]. În consecință, noul protocol HBOT utilizat astăzi include sesiuni zilnice repetate limitat la 60-90 min cu presiune parțială de oxigen care nu depășește 2,4 ATA, precum și frâne cu aer la fiecare 20-30 min. Folosind aceste protocoale noi, HBOT este considerat a fi sigur, atât în ​​timp cât pulmonar și toxicitatea oxigenului este foarte rară [124-126]. Într-o analiză recentă a 62.614 sesiuni hiperbarice, în general incidența convulsiilor în timpul sesiunilor hiperbarice a fost de 0,011% (1: 8, 945 sesiuni) [124,125]. În plus, la pacienții fără boli pulmonare cronice, protocoalele HBOT utilizate în prezent nu provoacă niciunul  toxicitate pulmonară sau modificări ale funcțiilor pulmonare în urma a 60 de expuneri repetate. [126].

Note 
Mobilizarea celulelor stem prin oxigen hiperbaric

Medical
Terapie cognitivă
Oxigen



